Kettuniemi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kettuniemi (udde), Lappland, Norra Lappland, 
 Kettuniemi (ö), Lappland, Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar